GUS steht für:

 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, regionale internationale Organisation verschiedener Nachfolgestaaten der Sowjetunion
 Gesellschaft für Umweltsimulation, wissenschaftlich-technische Fachgesellschaft
 Glucuronidase, Glykoside, die sich von Glucuronsäure ableiten
 Główny Urząd Statystyczny (deutsch: „Haupt-Statistikamt“), zentrale Einrichtung der staatlichen Verwaltung in Polen
 Gravis Ultrasound, Soundkarte von Advanced Gravis für den IBM-kompatiblen PC
 GUS plc, britisches Einzelhandelsunternehmen
 Grissom Air Force Base (IATA-Code), US-amerikanischer Luftwaffenstützpunkt in Indiana

Gus steht für:

 Gus, englischsprachiger männlicher Vorname, Namensträger siehe dort
 Gus (Film), Film von Walt Disney
 Gus (Kentucky), Unincorporated Community im Muhlenberg County, Kentucky
 Gus (Fluss) Fluss in Zentralrussland
 Gus-Klasse, sowjetische Luftkissen-Landungsboote, siehe Projekt 1205

als Namensbestandteil:
 Gus-Chrustalny, eine zentralrussische Stadt in der Oblast Wladimir
 Gus Dur, den Beinamen des indonesischen Politikers Abdurrahman Wahid (1940–2009)

gus steht für:

 Guineische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:

 Guss
 Guus

Abkürzung